Live in Italy ("live in Italia") può riferirsi a:

 Live in Italy – album di Joan Baez del 1967
 Live in Italy – album di Mike Bloomfield del 1981
 Live in Italy – album di Lou Reed del 1984
 Live in Italy – album di Jaco Pastorius del 1986
 Live in Italy – album dei The Communards del 1986
 Live in Italy – album degli Sham 69 del 1999
 Live in Italy – album di Cecilia Bartoli del 2000
 Live in Italy – album dei Cranes del 2003
 Live in Italy – album di Chucho Valdés del 2005
 Live in Italy – album di John Renbourn del 2006
 Live in Italy – album di Zucchero Fornaciari del 2008